Film
 Beautiful – polski dramat obyczajowy z 2006 roku w reżyserii Piotra Matwiejczyka.

 Muzyka
 Beautiful – singel Christiny Aguilery z albumu Stripped (2002).
 Beautiful – singel Snoop Dogga z albumu Paid tha Cost to Be da Boss (2003).
 Beautiful – singel Akona z albumu Freedom (2008).
 Beautiful – singel Eminema z albumu Relapse (2009).
 Beautiful – singel Mai Kuraki z albumu FUTURE KISS (2010)
 Beautiful – singel Bars and Melody z albumu 143 (2015)
 Beautiful – singel Bazziego z albumu Cosmic (2017)